Sur En (rätoromanisch für „am Inn“) bezeichnet:

 Sur En (Sent), Ortsteil im Kanton Graubünden, der politisch zur Gemeinde Sent gehört 
 Sur En (Ardez), Ortsteil im Kanton Graubünden, der politisch zur Gemeinde Scuol gehört

Siehe auch:
 Suren
 Surén